Marr é o sobrenome das seguintes pessoas:

Johnny Marr - um guitarrista inglês.
Wilhelm Marr - um agitador e um jornalista alemão. 
John Edward Marr - um geólogo britânico.

Desambiguação